Adolfo Venturi kan syfta på:

* Adolfo Venturi (1852–1914), italiensk astronom
 Adolfo Venturi (1856–1941), italiensk konsthistoriker